

Persone 
 Giovanni Francesco Cassana (Cassana, 1611 – Mirandola, 1690), pittore
 Niccolò Cassana (Venezia, 1659 – Londra, 1714), pittore, figlio di Giovanni Francesco
 Giovanni Agostino Cassana (Venezia, ... – Genova, 5 maggio 1720), pittore, figlio di Giovanni Francesco

Geografia 
 Cassana – frazione di Borghetto di Vara (SP)
 Cassana – frazione di Caldes (TN)
 Cassana – frazione di Ferrara (FE)
 Cassana – frazione di Mulazzo (MS)